Гран-при Сан-Марино 1999 года — третий этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1999 года. Прошёл на автодроме автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 2 мая 1999 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:28,362

Ссылки 
 
 Круги - ABTOCOURSE 1999-2000, Henry, Alan (ed.), Hazleton Publishing Ltd. (1999) ISBN 1-874557-34-9

Гран-при Сан-Марино